Кубок Митропы 1928 — 2-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Ференцварош», который в финале обыграл австрийский «Рапид» с общим счётом 10:6.

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1928 на сайте IFFHS
 Кубок Митропы 1928 на сайте RSSSF

1928
Футбол в Европе в 1928 году